Carrizal puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas:
 Ventas del Carrizal, localidad del municipio de Castillo de Locubín, en la provincia de Jaén (Andalucía).
 La Carrizal, parroquia del concejo de Tineo (Asturias).
 Carrizal de Ingenio, barrio del municipio de Ingenio, en la provincia de Las Palmas (Canarias).
 El Carrizal, localidad del municipio de Tejeda, en la provincia de Las Palmas (Canarias).
 Los Carrizales, caserío del municipio de Buenavista del Norte, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
 El Carrizal, localidad del municipio de Riópar, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha).
 Carrizal, localidad del municipio de Soto y Amío, en la provincia de León (Castilla y León).
 Carrizal, localidad del municipio de Valderrueda, en la provincia de León (Castilla y León).
 Cerecinos del Carrizal, municipio de la provincia de Zamora (Castilla y León).
 Torres del Carrizal, municipio de la provincia de Zamora (Castilla y León).
 El Carrizal, localidad del municipio de Orusco de Tajuña (Comunidad de Madrid).
 Carrizal, localidad del municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña (Galicia).
 Carrizal, localidad del municipio de Coristanco, en la provincia de La Coruña (Galicia).
 O Carrizal, localidad del municipio de Pastoriza, en la provincia de Lugo (Galicia).